

Sport

Calcio
Lokomotiv Alma-Ata, nome con cui era conosciuta la squadra di calcio kazaka del Qaýrat Fwtbol Klwbı.
Lokomotiv Astana, nome con cui era conosciuta la squadra di calcio kazaka dell'Astana Fwtbol Klwbı.
Lokomotiv Bender, nome con cui era conosciuta la squadra di calcio moldava del Fotbal Club Tighina.
Lokomotiv Charkiv, squadra di calcio russa.
Lokomotiv Čita, nome con cui era conosciuta la squadra di calcio russa del Futbol'nyj Klub Čita.
Lokomotīve Daugavpils, nome con cui era conosciuta la squadra di calcio lettone del Dinaburg Football Club.
Lokomotiva Durres, nome con cui era conosciuta la squadra di calcio albanese del Klubi Sportiv Teuta.
Lokomotīve Daugavpils, squadra di calcio lettone.
Lokomotiv Gorna Orjahovica, squadra di calcio bulgara.
Lokomotiv Jõhvi, squadra di calcio estone.
Lokomotiv Kaluga, squadra di calcio russa.
Lokomotíva Košice, squadra di calcio slovacca.
Lokomotive Lipsia, squadra di calcio tedesca.
Lokomotiv Mezdra, squadra di calcio bulgara.
Lokomotiv Mosca, squadra di calcio russa.
Lokomotiv Nižnij Novgorod (anche noto come Lokomotiv Gor'kij), squadra di calcio russa.
Lokomotiv Plovdiv, squadra di calcio bulgara.
Lokomotiv San Pietroburgo, squadra di calcio russa.
Lokomotiv Sofia, squadra di calcio bulgara.
Lokomotiv Tashkent, squadra di calcio uzbeka.
Lokomotiv Tbilisi, squadra di calcio georgiana.
Lokomotiv Zagabria, squadra di calcio croata.

Pallacanestro
Lokomotiv Kuban, squadra di pallacanestro russa.

Pallavolo
Lokomotiv Baku, squadra di pallavolo femminile azera.
Lokomotiv Baku, squadra di pallavolo maschile azera.
Lokomotiv Belgorod, nome con cui era conosciuta la squadra di pallavolo russa del .
Lokomotiv Biləcəri, squadra di pallavolo femminile azera.
Lokomotiv-Izumrud, squadra di pallavolo maschile russa.
Lokomotiv Novosibirsk, squadra di Pallavolo russa.

Stadi

Altro
Lokomotiv Charkiv, squadra di calcio a 5 russa.
Lokomotiv Jaroslavl', squadra di hockey su ghiaccio russa.
Lokomotiv Parma, squadra di pallanuoto italiana.
Lokomotiv Sofia, squadra di pallamano bulgara.

Altro 
 Lokomotiv – stazione dell'anello centrale di Mosca, linea circolare della metropolitana di Mosca